Фил Форд () — британский сценарист. Он был главным сценаристом второго сезона телесериала «Приключения Сары Джейн»', написал сценарий к серии «Воды Марса», один из спецвыпусков 2009 года сериала «Доктор Кто», вместе с Расселлом Ти Дейвисом. Написал большинство из видеоигр серии «Doctor Who: The Adventure Games». Соавтор идеи (совместно с Расселлом Ти Дейвисом) и главный сценарист сериала «Волшебники против пришельцев». Является сценаристом 2 серии 8 сезона Доктора Кто.

Избранная фильмография

Телевидение 
 Таггарт
 «Берсерк» (1997)
 Coronation Street
 86 серий(1997—2002)
 Heartbeat
 «Spellbound» (1998)
 Плохие девчонки
 «Love Rivals» (1999)
 «The Set-Up» (2000)
 «Семейный план» (2000)
 «Цепи вободы» (2001)
 «Незваные гости» (2001)
 «Кот и мышь» (2001)
 «Unholy Alliances» (2002)
 «Pillow Talk» (2002)
 Серия 5.3 (2003)
 Серия 6.8 (2004)
 Серия 6.12 (2004)
 Серия 7.1 (2005)
 Серия 7.4 (2005)
 Серия 7.11 (2005)
 Серия 8.4 (2006)
 Серия 8.8 (2006)
 Рождественский выпуск (2006)
 The Bill
 «Толерантность: Часть1» (2001)
 «Толерантность: Часть 2» (2001)
 «Crush» (2001)
 «Quinnan 1» (2002)
 Жены футболистов
 «All to Play For» (2002)
 Новый Капитан Скарлет
 «Instrument of Destruction: Part One» (2005)
 «Instrument of Destruction: Part Two» (2005)
 «Swarm» (2005)
 «Rat Trap» (2005)
 «The Homecoming» (2005)
 «Mercury Falling» (2005)
 «Chiller» (2005)
 «Ловушка для Рино» (2005)
 «Heist» (2005)
 «The Achilles Messenger» (2005)
 «Touch of the Reaper» (2005)
 «Вирус» (2005)
 «Энигма» (2005)
 «Лучшие из врагов» (2005)
 «Контакт» (2005)
 «Proteus» (2005)
 «Syrtis Major» (2005)
 «Падшие ангелы» (2005)
 «Шторм в конце света» (2005)
 «Дуэль» (2005)
 «Shapeshifter» (2005)
 «Доминион» (2005)
 «Черепа Грея» (2005)
 Bombshell (2006)
 Дорога на Ватерлоо
 Серия 2.06 (2007)
 Серия 2.12 (2007)
 Приключения Сары Джейн
 Глаз горгоны (2007)
 Потерянный мальчик (2007)
 Последний сонтаранец (2008)
 День клоуна (2008)
 Враг Бэйна (2008)
 Узник джудунов (2009)
 Вечная ловушка (2009)
 Месть Моны Лизы (2009)
 Хранилище секретов (2010)
 Торчвуд
 «Что-то одолжить» (2008)
 Доктор Кто
 «Воды Марса» (с Расселлом Ти Дейвисом, 2009)
Страна грёз (2009)
 «Внутрь далека» (со Стивеном Моффатом, 2014)

Примечания

Ссылки 
 

Сценаристы XX века
Википедия:Биографии современников
Персоналии Би-би-си
Сценаристы XXI века